Даніель Маруа (;  3 жовтня 1968, Монреаль, Квебек, Канада) — канадський хокеїст, нападник.

Кар'єра (клубна) 
Кар'єру хокеїста розпочинав у клубах ГЮХЛК «Верден юніорс Канадієнс» та «Шикутімі», у драфті НХЛ 1987 був обраний клубом Торонто Мейпл-Ліфс у другому раунді під 28-им номером. Дебютував у складі «Торонто Мейпл-Ліфс» в сезоні 1987/88, взагалі за торонтців відіграв чотири сезони. 

Наприкінці сезону 1991/92 переходить до Нью-Йорк Айлендерс, а ще через сезон опинився у Бостон Брюїнс, останні три матчі в НХЛ він провів у сезоні 1995/96 за Даллас Старс. 

Сезон 1996/97 Даніель завершив у швейцарському клубі СК Берн, ставши чемпіоном Швейцарії. Наступний сезон канадець починає у німецькому «Адлер Мангейм», а через три місяці повертається до СК Берн, отримавши в кінці сезону золоту медаль чемпіона Німеччини за 20 матчів у складі «орлів». Сезон 1999/2000 також проводить у складі двох клубів, спочатку у фінському Ільвесі, а кінець у клубі НЛВ Лозанна. У наступних сезонах послідовно виступає за клуби: Амбрі-Піотта, «Сент-Джон Флеймс», Больцано, Рапперсвіль-Йона Лейкерс, СК «Лангенталь» та «Драгонс Верден», де власне і завершив кар'єру гравця.

Кар'єра (збірна) 
У складі національної збірної Канади учасник чемпіонату світу 2001 року.

Нагороди та досягнення 
1997 чемпіон Швейцарії у складі СК Берн 
1998 чемпіон Німеччини у складі «Адлер Мангейм»

Статистика

Посилання 
Профіль на hockeydb.com  
Профіль на eurohockey  

Канадські хокеїсти
Гравці збірної Канади з хокею
Задрафтовані «Торонто Мейпл-Ліфс»
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Хокеїсти АХЛ
Хокеїсти «Нью-Йорк Айлендерс»
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти «Даллас Старс»
Хокеїсти «Берна»
Хокеїсти «Адлер Мангайм»
Хокеїсти «Ільвеса»
Хокеїсти «Лозанни»
Хокеїсти «Амбрі-Піотти»
Хокеїсти «Больцано»
Хокеїсти «Рапперсвіля»
Хокеїсти «Лангенталя»